

Geografia
Romania
 Traian – comune del distretto di Bacău
 Traian – comune del distretto di Brăila
 Traian – comune del distretto di Ialomița
 Traian – comune del distretto di Olt
 Traian – comune del distretto di Teleorman
 Traian Vuia – comune del distretto di Timiș
 Valu lui Traian – comune della contea di distretto di Costanza

Onomastica
 Traian – forma rumena del nome proprio di persona Traiano

Pagine correlate
Traiano (disambigua)